Augusta Karolina av Braunschweig-Wolfenbüttel (fullständigt namn Auguste Karoline Friederike Luise von Braunschweig-Wolfenbüttel), född 3 december 1764 i Braunschweig, död 27 september 1788 i Koluvere, Estland, var en kronprinsessa av Württemberg. Hon gifte sig med den blivande hertig Fredrik I av Württemberg 1780 och separerade från honom 1786. Hon var dotter till Karl Vilhelm Ferdinand av Braunschweig-Wolfenbüttel och Prinsessan Augusta av Storbritannien.

Biografi 
Augusta Karolina följde sin make till Ryssland 1782. Fredriks syster var gift med Rysslands tronföljare, och Fredrik utnämndes till guvernör i ryska Finland. Äktenskapet var olyckligt. Fredrik var otrogen med ett harem av unga män och misshandlade dessutom sin fru. Augusta Karolina flydde 1786 till Katarina den stora och bönföll henne om beskydd från makens brutalitet. Katarina utvisade då Fredrik från Ryssland. Augusta Karolina mottog ingen förståelse från sina föräldrar, och fadern vägrade tillåta henne att skilja sig. Katarina den stora erbjöd henne då en bostad i Lohde slott () utanför Tallinn i Estland. 

Augusta Karolina sattes under förmynderskap av Wilhelm von Pohlmann. Pohlmann utnyttjade sin ställning och gjorde henne 1788 gravid. Det är okänt huruvida relationen var ömsesidig eller inte. I fruktan för att det skulle upptäckas att han hade ett sexuellt förhållande med en person i beroendeställning kallade han inte på medicinsk hjälp vid förlossningen, och Augusta Karolina avled i barnsäng. Han begravde henne i hemlighet, och hennes död var länge oklar. Under flera år efteråt troddes hon fortfarande vara vid liv, och omständigheterna kring hennes död utreddes inte förrän många år senare under en undersökning som företogs av hennes son.

Barn 
 Vilhelm I av Württemberg (1781-1864)
 Katharina av Württemberg (1783-1835) gift med Jérôme Bonaparte (1784-1860)
 Sofia Dorotea av Württemberg (1783-1784)
 Paul av Württemberg (1785-1852)

Källor 

Tyska hertiginnor
Födda 1764
Avlidna 1788
Kvinnor
Personer från Braunschweig
Huset Welf